Osiedle Bolesława Chrobrego w Łodzi
 Osiedle Bolesława Chrobrego w Poznaniu
 Osiedle Bolesława Chrobrego w Wolbromiu w Wolbromiu

 Osiedle Chrobry w Głogowie

Bolesław I Chrobry